Spojení písmene M a číslice 46 může mít různé významy:

 Messier 46 – otevřená hvězdokupa
 M46 Patton – americký střední tank
 130mm polní kanón M1954 (M-46) - sovětský kanón